Plaats in Indonesië
 Tanjung Gunung (Laubaleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Gunung (Sei Bingai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Gunung (Peterongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Tanjunggunung, een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java